Christen Christiansen Raunkiaer (Lyhne, 1860 – Copenhagen, 1938), botànic danès pioner en l'ecologia vegetal
 Fredrik Melius Christiansen (Eidsvold, Noruega, 1871 - 1955), violinista i compositor estatunidenc d'origen noruec
 Larry Christiansen (1956), jugador d'escacs estatunidenc
 Thomas Christiansen Tarín (Copenhaguen, Dinamarca, 1973) futbolista hispanodanés